Labrador kan syfta på:

 Labrador retriever – en hundras från Storbritannien
 Labrador (skivbolag) – ett svenskt skivbolag

Geografi
 Labradorhalvön – en halvö i Kanada i nordöstra Nordamerika
 Labrador (region) – en region på Kanadas östkust
 Newfoundland och Labrador – en provins i Kanada

Mineral
 Labradorsten – en magmatisk djupbergart uppbyggd av fältspat, se anortosit
 Labradorit – en kalcium-natriumfältspat och en väsentlig beståndsdel i eruptivbergarter bland annat anortosit
 Labrador – ett handelsnamn för en syenitisk bergart eller en typ av monzonit, se larvikit

Se även
 Labrador Lake